В одиночному розряді тенісного турніру Queensland Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Магдалена Малеєва (фінал)
  Сабін Аппельманс (2-ге коло)
  Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
  Радка Зрубакова (3-тє коло)
  Андреа Стрнадова (2-ге коло)
  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
  Манон Боллеграф (3-тє коло)

 Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Деббі Грем (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат (чвертьфінал)
 Алексія Дешом-Баллере (1-ше коло)
 Магдалена Малеєва (півфінал)
 Федеріка Бонсіньйорі (1-ше коло)
 Каріна Габшудова (1-ше коло)
 Нанне Дальман (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Brisbane International